Спеддинг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Спеддинг, Крис (настоящее имя Питер Робинсон; род. 1944) — британский рок-певец и гитарист.
 Спеддинг, Скотт (род. 1986) — французский регбист южноафриканского происхождения.